peut désigner :
 , seigneur de Salins de 957 à 971 ;
 , évêque de Grenoble (~1058- † ) ;
 , comte de Savoie et de Maurienne de 1080 à 1103 et marquis de Suse ;
 , dauphin de Viennois de 1333 à 1349 ;
 , roi d'Italie en 1946.

Voir aussi 
 
 

Humbert II